Toegangsbewijs of Vervoerbewijs
 Vliegticket
 E-ticket
 Synoniem voor dossier
 Juridisch ticket
 Ticket (Belgisch televisieprogramma), reisprogramma van de VRT
 Ticket (Nederlands televisieprogramma), AVRO-televisieprogramma uit 2006